

Cinema
Giovani guerrieri (On the Edge) – film statunitense del 1979 di Jonathan Kaplan
Sogni di gloria (On the Edge) – film statunitense del 1986 di Rob Nilsson
On the Edge – film irlandese del 2001 di John Carney
On the Edge – film statunitense del 2002 di Fred Williamson

Giochi 
On the Edge – gioco di carte collezionabile di John Nephew e Jonathan Tweet

Musica
On the Edge – album dei Babys
On the Edge – album degli Iron Fire

Televisione
On the Edge – film TV statunitense del 1987 di Robert Butler
On the Edge – film TV statunitense del 2001 di Anne Heche, Mary Stuart Masterson e Jana Sue Memel
On the Edge – film TV statunitense del 2002 di